Marie Josefa Ditrichštejnová z Pruskova (2. listopadu 1736 – 21. prosince 1799) náležela k přednímu šlechtickému rodu Ditrichštejnů a sňatkem se stala hraběnkou z Harrachu.

Život 
Narodila se jako dcera knížete Karla Maxmiliána Ditrichštejna z Pruskova (1702 - 1784) a hraběnky Marie Anny Khevenhüllerové (1705 - 1764). Měla devět sourozenců, z nichž se dospělosti dožili tři starší bratři – Karel Jan (1728 - 1808), Bedřich Antonín (1729 - 1749) a František (1731 - 1813). Nejstarší bratr kníže Karel Jan z Ditrichštejna, Pruskova a Leslie působil ve službách císaře Josefa II.
20. května 1754 se Marie Josefa ve Vídni provdala za hraběte Arnošta Kvída Harracha (1723 - 1783), nejstaršího syna hraběte Bedřicha Augusta Harracha z Rohrau a Thannhausenu.

Potomci 
V roce 1754 se Marie Josefa provdala za o třináct let staršího hraběte Arnošta Quida Harracha. Manželství, z kterého se narodilo devět dětí, ukončila po 28 letech Arnoštova smrt.
 Marie Josefa (24. dubna 1755 – 9. února 1783), manř. 1776 František Josef Wilczek (21. srpna 1748 – 27. září 1834)
 Jan Nepomuk Arnošt (17. května 1756, Vídeň – 11. dubna 1829, tamtéž), manž. 1781 Marie Josefa z Lichtenštejna (4. prosince 1763, Vídeň – 23. září 1833, tamtéž), dcera Karla Lichtenštejnského
 Arnošt Kryštof Josef (29. května 1757, Vídeň – 14. prosince 1838, Vídeň), manž. 1794 Marie Tereza Kristýna Ditrichštejnová z Pruskau (24. července 1771, Vídeň – 21. ledna 1852, Vídeň)
 Marie Anna (1758–1763)
 Karel Boromejský (1761–1829), komtur Řádu německých rytířů
 Ferdinand Josef (17. března 1763, Vídeň – 4. prosince 1841, Drážďany)
 ∞ 1795 Jana Kristina Rajská z Dubnice (14. května 1767, Struppen – 8. června 1830, Drážďany)
 ∞ 1833 Marie Anna Sauermanová (15. prosince 1800 – 23. srpna 1879)
 Marie Terezie (1764–1831)
 Eva Marie (*/† 1765)
 Marie Antonie (*/† 1775)

Reference

Externí odkazy 
 

Marie Josefa
Narození 2. listopadu
Narození v roce 1736
Úmrtí 21. prosince
Úmrtí v roce 1799
Hraběnky
Ženy